Miejscowości w USA:
 Tanner – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie King
Gminy w USA:
 Tanner (ang. Tanner Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder

Osoby o nazwisku Tanner:
 Antwon Tanner – amerykański aktor
 Joseph Tanner – amerykański astronauta
 Joy Tanner – amerykańska aktorka
 Jürg Tanner – szwajcarski curler
 Roscoe Tanner – amerykański tenisista